Бен Маклахлан і Ясутака Утіяма були чинними чемпіонами, але цього разу грали в парах з іншими партнерами. Маклахлан грав у парі з Яном-Леннардом Штруффом, і вони здобули титул, перемігши у фіналі пару Равен Класен і Майкл Вінус з рахунком 6-4, 7-5. Утіяма грав парі з Джо Салісбері, і у півфіналі їх перемогли Класен і Вінус.

Сіяні пари 

  Хенрі Контінен /  Джон Пірс (1-ше коло)
  Джеймі Маррей /  Бруно Соарес (чвертьфінал)

  Равен Класен /  Майкл Вінус (фінал)
  Бен Маклахлан /  Ян-Леннард Штруфф (чемпіони)

Кваліфіканти 

  Фабріс Мартен /  Жиль Сімон (чвертьфінал)

Вайлд-кард 

  Йосіхіто Нісіока /  Кайто Уесуґі (1-ше коло)

  Джо Салісбері /  Ясутака Утіяма (півфінал)

Основна сітка

Кваліфікація

Сіяні пари 

  Мирний Максим Миколайович /  Філіпп Освальд (1-ше коло)

  Джеймс Серретані /  Нік Кирйос (фінал кваліфікації)

Кваліфіканти 

  Фабріс Мартен /  Жиль Сімон

Сітка кваліфікації

Посилання 
 
 

Відкритий чемпіонат Японії з тенісу
Світовий Тур ATP 2018